Přírodní památka Kazatelna má více významů:

 Kazatelna (přírodní památka, okres Jičín) – přírodní památka v okrese Jičín
 Kazatelna (přírodní památka, okres Kroměříž) – přírodní památka v okrese Kroměříž